Diadora (bedrijf), Italiaans (sport)kleding en -accessoiremerk
 Diadora (geslacht), een geslacht van prachtkevers